Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Tonnerre, parmi lesquels :
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1808 ;
 le , un cuirassé garde-côtes de la classe du même nom lancé en 1875 ;
 le , un porte-hélicoptères de la classe Mistral en service depuis 2007.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française